ISO 3166-2:PH — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Филиппинам. Стандарт охватывает 1 столичный регион, 1 специальный автономный регион и 15 регионов и 80 провинций Филиппин. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Филиппин — PH и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код региона образован двухсимвольным числом, код провинции образован трёхбуквенным кодом созвучно названию провинции. Геокоды регионов и провинций Филиппин являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — PH, присвоенного Филиппинам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Филиппин первого уровня 
Геокоды 1 специального автономного региона, 1 столичного региона и 15 регионов административно-территориального деления Филиппин.

Геокоды Филиппин второго уровня 
Геокоды 80 провинций административно-территориального деления Филиппин.

Геокоды пограничных Филиппинам государств 
 Китай — ISO 3166-2:CN (на северо-западе (морская граница)),
 Тайвань — ISO 3166-2:TW (на севере (морская граница)),
 Вьетнам — ISO 3166-2:VN (на западе (морская граница)),
 Индонезия — ISO 3166-2:ID (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Филиппин

Ссылки 
 
 Геокоды Филиппин 
 Геокоды Филиппин 

2:PH